

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Podstawie – część miasta Wadowice
 Podstawie – część wsi Wojsławice w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Podstawie – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Podstawie – część wsi Podłęże w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Podstawie – część wsi Dębe Małe w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz
 Podstawie – przysiółek wsi Dębina w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Podstawie – część wsi Żupawa w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Podstawie – część wsi Uściszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Podstawie – część wsi Gabułtów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka